KIW steht für:
 Southdowns Airport (IATA-Code), Flughafen von Kitwe, Provinz Copperbelt, Sambia

kiw steht für:
 Nordost-Kiwai (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten von Kiwai (Sprache), der Sprache der Kiwai (Volk) auf der Binneninsel Kiwai im Delta des Flusses Fly, Papua-Neuguinea

Abkürzung